Унгур:

Фамилия 
()
 Унгур, Адриан (род. 1985) — румынский теннисист, муж Лианы.
 Унгур, Лиана-Габриэла (род. 1985) — румынская теннисистка, жена Адриана.

Топоним 
 Унгур — гора в Хакасии
 Кара-Унгур — река в России

См. также 
 Унгуряну
 Унгры